Odessza, ukrajnai település
Odessza Védelméért emlékérem
ODESSA, állítólagos náci szervezet
Odessza-lakótelep, Szeged egyik városrésze
Az ODESSA-ügyirat (1972), Frederick Forsyth regénye
Odessa ügyirat (1974), Ronald Neame filmje

Lásd még
Odessa (egyértelműsítő lap)